|-
| 175001 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175002 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175003 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175004 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175005 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175006 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175007 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175008 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175009 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175010 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175011 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175012 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175013 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175014 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175015 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175016 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175017 - || || 28 de març de 2004 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 175018 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175019 - || || 17 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175020 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175021 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175022 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175023 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175024 - || || 27 de març de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 175025 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175026 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175027 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175028 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175029 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175030 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175031 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175032 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175033 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175034 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175035 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175036 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175037 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175038 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175039 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175040 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175041 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175042 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175043 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175044 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175045 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175046 Corporon || || 27 de març de 2004 || Saint-Sulpice || Saint-Sulpice
|-
| 175047 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175048 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175049 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175050 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175051 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175052 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175053 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175054 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175055 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175056 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175057 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175058 - || || 27 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175059 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175060 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175061 - || || 18 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175062 - || 2004 GJ || 9 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175063 - || || 9 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 175064 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175065 - || || 12 d'abril de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 175066 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175067 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175068 - || || 15 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175069 - || || 15 d'abril de 2004 || Uccle || Uccle
|-
| 175070 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175071 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175072 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175073 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175074 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175075 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175076 - || || 12 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 175077 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175078 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175079 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175080 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175081 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175082 - || || 15 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175083 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175084 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175085 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175086 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175087 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175088 - || || 21 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175089 - || || 22 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 175090 - || || 24 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175091 - || || 25 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175092 - || || 24 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175093 - || || 24 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175094 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175095 - || || 9 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 175096 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175097 - || || 12 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 175098 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175099 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175100 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

5